Татья́на Кра́вченко:
 Кравченко, Татьяна Викторовна (Молчанова; 1940—2016) — советская гимнастка.
 Кравченко, Татьяна Петровна (1916—2003) — советская и российская пианистка, педагог.
 Кравченко, Татьяна Эдуардовна (Яковлева; род. 1953) — советская и российская актриса.